Ojos de Agua (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Río Negro
Ojos de Agua (El Salvador), een gemeente in het Salvadorese departement Chalatenango
Ojos de Agua (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Comayagua

Zie ook
Ojo de Agua